Die 26. Eishockey-Weltmeisterschaften der U20-Junioren der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF waren die Eishockey-Weltmeisterschaften des Jahres 2002 in der Altersklasse der Unter-Zwanzigjährigen (U20). Insgesamt nahmen vom 9. Dezember 2001 bis zum 9. Januar 2002 34 Nationalmannschaften an den vier Turnieren der Weltmeisterschaft sowie der Divisionen I bis III teil.

Der Weltmeister wurde zum elften Mal die Mannschaft Russlands, die im Finale Kanada mit 5:4 bezwingen konnte. Platz drei sicherte sich Finnland durch einen 5:1-Erfolg im kleinen Finale gegen die Schweiz. Die deutsche Mannschaft konnte durch einen 7:1-Erfolg im Endspiel der Division I gegen Österreich nach vier Jahren der Zweitklassigkeit den Aufstieg in die Top-Division erreichen.

Teilnehmer, Austragungsorte und -zeiträume 
 Top-Division: 25. Dezember 2001 bis 4. Januar 2002 in Pardubice und Hradec Králové, Tschechien
 Teilnehmer: , ,  (Aufsteiger), ,  (Titelverteidiger), , , , , 

 Division I: 9. bis 15. Dezember 2001 in Kapfenberg und Zeltweg, Österreich
 Teilnehmer: , ,  (Absteiger), , , ,  (Aufsteiger), 

 Division II: 30. Dezember 2001 bis 3. Januar 2002 in Zagreb, Kroatien
 Teilnehmer: , , , ,  (Absteiger), ,  (Aufsteiger), 

 Division III: 5. bis 9. Januar 2002 in Belgrad, BR Jugoslawien
 Teilnehmer: ,  (Absteiger),  (Aufsteiger), , , , , 

 meldete nach dem letzten Platz in der Division III im Vorjahr keine Mannschaft.

Top-Division 

Die U20-Weltmeisterschaft wurde vom 25. Dezember 2001 bis zum 4. Januar 2002 in den tschechischen Städten Pardubice und Hradec Králové ausgetragen. Gespielt wurde in der ČEZ Aréna (10.194 Plätze) in Pardubice sowie dem Zimní stadion in Hradec Králové mit 7.700 Plätzen.

Am Turnier nahmen zehn Nationalmannschaften teil, die in zwei Gruppen zu je fünf Teams spielten. Den Weltmeistertitel sicherte sich Russland, das im Finale knapp mit 5:4 gegen Kanada gewann. Es war der elfte Titel für die Russen.

Modus 
Nach den Gruppenspielen – jede Mannschaft bestritt vier davon – der Vorrunde qualifizierten sich die vier Erstplatzierten jeder Gruppe für das Viertelfinale, das dann ebenso wie die weiteren Runden im K.-O.-System ausgetragen wurde. Die Fünften der Gruppenspiele bestritten eine Relegation nach dem Modus „Best-of-Two“ und ermittelten dabei den Absteiger in die Division I.

Austragungsorte

Vorrunde

Gruppe A 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

Gruppe B 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

Abstiegsrunde 
Die Relegation zur Division I wurde im Modus „Best-of-Two“ ausgetragen. Bei Gleichstand nach gewonnenen Spielen wurde das zweite Spiel mit einer Sudden Death Overtime und gegebenenfalls einem Penaltyschießen fortgesetzt, um den Absteiger zu ermitteln.

Finalrunde

Viertelfinale

Platzierungsrunde

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Statistik

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Abschlussplatzierungen

Titel, Auf- und Abstieg

Auszeichnungen 
Spielertrophäen

All-Star-Team

Division I 
Das Turnier der Division I wurde in Zeltweg und Kapfenberg (Österreich) ausgetragen.

Vorrunde 
 Gruppe A (in Kapfenberg)

Gruppe B (in Zeltweg)

Platzierungsrunde

Finalrunde

Abschlussplatzierungen

Auf- und Abstieg

Division II 
(in Zagreb, Kroatien)

Vorrunde

Finale und Platzierungsspiele

Abschlussplatzierungen

Auf- und Abstieg

Division III 
(in Belgrad, Jugoslawien)

Vorrunde

Finale und Platzierungsspiele

Abschlussplatzierungen

Auf- und Abstieg

Weblinks 
 Offizielle Website
 Die Junioren-Weltmeisterschaft bei hockeyarchives.info (französisch)

WM
WM
2002
Weltmeisterschaft der U20-Junioren, 2002
Weltmeisterschaft der U20-Junioren, 2002
Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2002
Weltmeisterschaft der U20-Junioren, 2002
Sportveranstaltung in Pardubice
Sportveranstaltung in Hradec Králové
Sportveranstaltung in Kapfenberg
Sportveranstaltung in Zeltweg
Eishockeywettbewerb in Zagreb
Eishockeywettbewerb in Belgrad